Mayer kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Goldsborough Mayer
 Ernest Mayer
 Fay L. Mayer
 Georg Mayer
 Paul Mayer (1848-1923)
 Veronika Mayer
 Werner E. Mayer

Robotskapade auktorsförkortningar